Белгородское княжество (XII—XIII века) — древнерусское удельное княжество времён феодальной раздробленности на Руси. Его столицей был Белгород-Киевский — в те дни город носил название Белгород.

История 
В 991 году великий князь Владимир Святославич заложил на берегу реки Ирпени крепость и назвал её Белгородом. Белгородское княжество не имело самостоятельного значения, столица его служила форпостом на подступах к Киеву. Белгород был резиденцией киевских князей, убежищем во время междоусобиц. В 1117 году Владимир Мономах посадил в Белгороде старшего сына Мстислава.

В 1240 году Белгород-Киевский был разорён в ходе монгольского нашествия на Русь. После этого ни город, ни княжество в летописях не упоминаются. На сегодняшний день от них осталось только городище рядом с селом Белогородка.

Известные князья

См. также 
 Список русских княжеств
 Русские княжества
 Русские княжества по алфавиту

Примечания

Ссылки 
 Княжество Белгородское. Генеалогия русской знати
 Белгородское княжество. Все монархии мира

Русские княжества